Mary Milne ist der Name folgender Personen:

* Mary Milne (Leichtathletin) (* 1914), britische Hochspringerin
 Mary Christianne Milne Lewis, Geburtsname von Christianna Brand (1907–1988), britische Schriftstellerin
 Mary Lewis Harper Milne, bekannt als Mrs. Leslie Milne (1860–1932), britische Anthropologin